Théâtre du Vaudeville (Parijs), theater in Parijs
Théâtre du Vaudeville (rue de Chartres), theater in Parijs
Vaudeville theater (Brussel), theater in Brussel